Микаел Венсан Андре-Мари Ландро (; 14. мај 1979, Машкул) је бивши француски фудбалер који је играо на позицији голмана. Тренутно ради као тренер. За француску репрезентацију је наступао једанаест пута у периоду од 2001. до 2007. године, с тим што је био у саставу и на Светском првенству 2014. али није одиграо ниједну утакмицу. Држи рекорд по броју одиграних утакмица у Лиги 1 (618).

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Тренерска 
Ажурирано: 26. фебруар 2018.

Трофеји

Клуб 
Нант
 Прва лига Француске: 2001/01
 Куп Француске: 1999, 2000.
 Трофеј шампиона: 1999, 2001.
Париз Сен Жермен
 Лига куп Француске: 2008.
Лил
 Прва лига Француске: 2010/11.
 Куп Француске: 2011.

Репрезентација 
Француска
 Светско првенство: вицешампиони 2006.
 Куп конфедерација: 2001.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1979.
Француски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Нанта
Фудбалери Париз Сен Жермена
Фудбалери Лила
Фудбалери Бастије
Француски фудбалски тренери
Фудбалери на Европском првенству 2004.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2014.